Alfred William Howitt (1830 - 1908), anthropologue et naturaliste australien ;
 Charlton Howitt (1838-1863), explorateur britannique, fils de Mary et frère d'Alfred ; 
 Mary Howitt (1799-1888), poétesse anglaise, auteure du célèbre poème L'Araignée et la Mouche (The Spider and the Fly) ;
 Peter Howitt (né en 1957), réalisateur britannique ;
 .

Paronymie